María Antonieta Murat (; Cahors, 5 de enero de 1793-Sigmaringen, 19 de enero de 1847) fue un miembro de la Casa de Murat y princesa Murat por nacimiento. A través de su matrimonio con el príncipe Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen, María Antonieta también era miembro de la Casa de Hohenzollern-Sigmaringen y princesa consorte de Hohenzollern-Sigmaringen. María Antonieta era la sobrina de Joaquín Murat, rey de las Dos Sicilias desde 1808 hasta 1815 y un cuñado de Napoleón Bonaparte, a través del matrimonio de la hermana menor de Napoleón, Carolina Bonaparte.

Familia 

María Antonieta era la hija de Pierre Murat (hermano mayor de Joaquín Murat, rey a las Dos Sicilias) y de su esposa, Louise d'Astorg.

Matrimonio y descendencia 

María Antonieta desposó con Carlos, príncipe heredero de Hohenzollern-Sigmaringen, hijo mayor del príncipe Antonio Aloisio de Hohenzollern-Sigmaringen y de su esposa, la princesa Amalia Ceferina de Salm-Kyrburg, el 4 de febrero de 1808 en París. María Antonieta y Carlos tuvieron cuatro hijos:

Anunciación Carolina Joaquina Antonieta Amalia (6 de enero de 1810-21 de junio de 1885).
Carlos Antonio Joaquín Ceferino Francisco Meinrad (7 de septiembre de 1811-2 de junio de 1885).
Amalia Antonieta Carolina Adriana (30 de abril de 1815-14 de enero de 1841).
Federica Gullermina (24 de marzo de 1820-7 de septiembre de 1906).

Títulos y estilos 
5 de enero de 1793-4 de febrero de 1808: María Antonieta Murat, princesa de Murat.
4 de febrero de 1808-17 de octubre de 1831: Su Alteza Serenísima la princesa heredera de Hohenzollern-Sigmaringen.
17 de octubre de 1831-19 de enero de 1847: Su Alteza Serenísima la princesa de Hohenzollern-Sigmaringen.

Ancestros 

</div></div>

Referencias 
 Jean Vanel: Antoinette Murat. Princesse de Hohenzollern-Sigmaringen, 1793–1847, ses origines, sa vie, sa postérité. En: Cavalier et roi. 6 de octubre de 1974, (también: Les Amis du Musée Murat, La Bastide-Murat 1974).
 Preussische Provinzial-Blätter. volumen 3, 1853, p. 429.

Enlaces externos 

Casa de Murat
Princesas de Hohenzollern-Sigmaringen
Nacidos en Cahors